En Pologne, Zaborowo peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zaborowo, village du powiat de Brodnica,
 Zaborowo, village du powiat d'Inowrocław.

dans la voïvodie de Podlachie
 Zaborowo, village du powiat de Grajewo,
 Zaborowo, village du powiat de Kolno.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zaborowo, village du powiat de Konin,
 Zaborowo, village du powiat de Rawicz,
 Zaborowo, village du powiat de Śrem.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zaborowo, village du powiat d'Ełk,
 Zaborowo, village du powiat d'Olsztyn,
 Zaborowo, village de la gmina de Janowiec Kościelny,
 Zaborowo, village de la gmina de Kozłowo.

dans la voïvodie de Mazovie
 Zaborowo, village.